Возвращение в страну Оз:
 «Возвращение в страну Оз» — фильм Уолтера Мёрча (1985).
 «Возвращение в страну Оз» — мультфильм (1964).